Ruprechtice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Ruprechtice, Ortsteil von Liberec, Okres Liberec
 Ruprechtice (Meziměstí), Ortsteil von Meziměstí, Okres Náchod